Ahmad Schah ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Ahmad Schah Durrani (1722–1772), erster Herrscher des Durrani-Reiches und Begründer des heutigen Staats Afghanistan
 Ahmad Shah (Mogul) (auch Ahmad Schah Bahadur; 1727–1774), indischer Großmogul 
 Ahmad Schah Kadschar (1897–1930), Schah von Persien
 Ahmad Schah Massoud (1953–2001), Freiheitskämpfer der Nordallianz
 Ahmad Shah (Malaysia) (1930–2019), von 1979 bis 1984 König von Malaysia
 Abdullah Sultan Ahmad Shah (* 1959), seit 2019 König von Malaysia, Fußball- und Hockeyfunktionär

Siehe auch:

 Ahmed Shah I. (Gujarat) (um 1392 – 1443), Sultan von Gujarat